Гру́бдиц или Гру́бочицы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Кубшюц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Располагается юго-восточнее Баутцена. В состав деревни входит также населённый пункт Ясеньца.

Соседние населённые пункты: на севере — деревня Сокольца, на северо-востоке — деревня Ясеньца (входит в состав Грубдица), на юге — деревня Бонецы коммуны Гроспоствиц и на юге — деревня Горня-Кина (входит в городские границы Баутцена).

История 
Впервые упоминается в 1419 году под наименованием Groptitz.

С 1936 по 1973 года входила в коммун Бинневиц и Мельтойер, с 1973 по 1994 года — в коммуну Енквиц . С 1974 года входит в современную коммуну Кубшюц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Groptitz, 1419
 Gropticz, 1473
 Grobtiz, 1486
 Kroptitz, 1532
 Gruptitz, Grubticz, 1557
 Grubtitz, Grubditz, Krobtitz, Krubtitz, 1816

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 102 человека (из них — 99 серболужичан (97 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 470 человек серболужицкое население деревни составляло 26,2 % (из них верхнелужицким языком владело 100 взрослых и 23 несовершеннолетних).

Известные жители и уроженцы 
 Юрий Мень (1727—1785) — лужицкий поэт и религиозный писатель

Литература 
 Um Bautzen und Schirgiswalde (= Werte der deutschen Heimat. Band 12). 1. Auflage. Akademie Verlag, Berlin 1967, S. 160.

Примечания

Ссылки 
 Grubditz/ Hruboćicy, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Кубшюц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области